Neferu (nfrw – v překladu z egyptštiny „Krása“) je staroegyptské jméno, které může označovat:

královnu 11. dynastie:

 Neferu I.
 Neferu (možná totožná s Neferukait) – matka Antefa III.
 Neferu II.

královnu 12. dynastie:

 Neferu III.

princeznu 13. dynastie:

 Neferu – sestra krále Smenchkarea Imyremešawa nebo Sehetepkare Intefa ze 13. dynastie
 Neferu – princezna, dcera neznámého krále 13. dynastie, její manžel byl Sobekhotep

ženu ze 17. dynastie:

 Neferu – matka královny Tetišeri